Qualität steht für:
 Qualität, die Beschaffenheit oder Güte eines Objektes, Systems oder Prozesses
 Kategorie (Philosophie), philosophische Kategorie
 Qualität, die Eigenschaft der Bejahung oder Verneinung in der Logik, siehe Syllogismus#Quantität und Qualität
 Qualität, im Schach der Mehrwert eines Turmes gegenüber einer Leichtfigur, siehe Bauerneinheit#Qualität
 Vokalqualität, ein Begriff aus der Linguistik
Siehe auch:
 Lebensqualität
 Spitzenqualität